Kosaka oder Kōsaka ist der Familienname folgender Personen:

 Akinori Kosaka (* 1975), japanischer Fußballspieler

 Kitarō Kōsaka (* 1962), japanischer Trickfilmregisseur
 Kōsaka Masanobu (1527–1578), japanischer Samurai
 Masataka Kosaka (1934–1996), japanischer Politikwissenschaftler 
 Kosaka Zentarō (1912–2000), japanischer Politiker, Außenminister 1960–1962 und 1976

Kosaka steht für:

 Kosaka (Akita), Gemeinde in der japanischen Präfektur Akita
 C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka), ein langperiodischer Komet